Diggers kan syfta på:

 Diggers – en politisk/religiös rörelse i England
 Diggers (teatergrupp) – en teatergrupp i San Francisco
 Diggers (datorspel) – ett datorspel